Такаморі (Кумамото)
Такаморі (Наґано)